Коутинью () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Коутинью, Гагу (1869—1959) — португальский пионер авиации.
 Коутинью, Эдуарду (1933—2014) — бразильский кинорежиссёр, лауреат Берлинского кинофестиваля.

Составные фамилии 
 Камара Коутинью, Гаштан Фаушту да (1772—1852) — португальский поэт и драматург.
 См. также 
 Коутиньо (значения)